L'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, livre du psychanalyste Didier Anzieu.
 Esquisse pour une auto-analyse, le dernier ouvrage écrit par Pierre Bourdieu.
 Auto-analyse ou « Autoanalyse », terme désignant une investigation de soi par soi-même, qui recourt à certains procédés venus de la psychanalyse comme les associations libres et l'analyse de ses propres rêves.

Références